Braga kan syfta på:

 SC Braga – en fotbollsklubb
 Braga (djur) – ett släkte av kräftdjur

Personer 

 Gaetano Braga, italiensk tonsättare
 Teófilo Braga, portugisisk litteraturhistoriker
 Francisco Braga, brasiliansk tonsättare
 Sônia Braga, brasiliansk skådespelare
 Alice Braga, brasiliansk skådespelare
 Brannon Braga, amerikansk manusförfattare och TV-producent
 Abel Braga, brasiliansk fotbollstränare

Geografi

Brasilien 

 Braga (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul,

Indonesien 

 Kelurahan Braga, administrativ by, Jawa Barat,

Portugal 

 Braga, stad, 
 Braga (distrikt),

Se även 
 Brage (olika betydelser)

Robotskapade Indonesienförgreningar